La vingtième étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 31 mai entre Rovetta et Tirano. Elle a été remporté par l'Italien Emanuele Sella, de l'équipe CSF Group Navigare.

Parcours 
À la veille de l'arrivée à Milan, le Giro présente une dernière étape de montagne de 224 kilomètres entre Rovetta et Tirano, en Lombardie. Le parcours présente trois ascensions : le Passo di Gavia, à 2 618 mètres d'altitude (kilomètre 107), le Passo del Mortirolo (1854 mètres), à 50 kilomètres de l'arrivée, et une dernière côte à Aprica, à 17 kilomètres de Tirano. Le sprint intermédiaire est situé à Bormio, dans la descente du Passo Gavia.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références 

 20
2008 20
Tour d'Italie 2008 20
Tour d'Italie 2008 20

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 20